Медак:

 Медак, Питер (род. 1937) — английский актёр, продюсер и режиссёр.
 Медак — округ на северо-западе индийского штата Андхра-Прадеш.